Bright Lights, Big City est un titre pouvant faire référence à plusieurs œuvres :

Musique 
 , un classique du blues enregistré en 1961 par Jimmy Reed.

Littérature 
 Le nom original du roman Journal d'un oiseau de nuit, publié en 1984 et écrit par l’écrivain américain Jay McInerney

Cinéma 
 Le nom original du film Les Feux de la nuit, film américain réalisé par James Bridges, sorti en 1988

Homonymie de titre